Bak kan syfta på flera saker:

 bakning
 inom anatomin stjärt
 Ytor, sågverksspillprodukt
 BAK-projektet, svensk studie om narkomanvård
 Børge Bak, dansk kemist
 Elin Ekblom Bak, svensk fotbollsspelare
 Jacek Bąk, polsk fotbollsspelare
 Lars Bak, dansk tävlingscyklist